Spring Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Hill (Alabama)
 Spring Hill (Arkansas)
 Spring Hill (Connecticut)
 Spring Hill (Delaware)
 Spring Hill (Florida)
 Spring Hill (Georgia)
 Spring Hill (Illinois)
 Spring Hill (Indiana)
 Spring Hill (Iowa)
 Spring Hill (Kalifornien)
 Spring Hill (Kansas)
 Spring Hill (Kentucky)
 Spring Hill (Maryland)
 Spring Hill (Massachusetts)
 Spring Hill (Minnesota)
 Spring Hill (Mississippi)
 Spring Hill (North Carolina)
 Spring Hill (Oklahoma)
 Spring Hill (Pennsylvania)
 Spring Hill (South Carolina)
 Spring Hill (Tennessee)
 Spring Hill (Bowie County, Texas)
 Spring Hill (Navarro County, Texas)
 Spring Hill (Virginia)
 Spring Hill (West Virginia)

in Australien:
 Spring Hill (Brisbane), Stadtteil von Brisbane

Siehe auch:
 Spring Hill Farm
 Spring Hill Historic District
 Spring Hill Presbyterian Church
 Spring Hill Township
 Springhill